Ogün ist ein türkischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „Jemand, der an einem bestimmten Tag geboren wird“. Den Namen erhalten viele Jungen, die am Todestag Atatürks, also am 10. November, geboren wurden.

Namensträger

Vorname 

 Ogün Altıparmak (* 1938), türkischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Ogün Samast (* 1990), rechtsradikaler türkischer Mörder
 Ogün Sanlısoy (* 1971), türkischer Rockmusiker
 Ogün Temizkanoğlu (* 1969), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Fahri Ogün Yardim (* 1980), deutscher Schauspieler

Künstlername 
 Buddy Ogün (* 1984), deutscher Komödiant und Alleinunterhalter

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname